Secretum (Petrarca), boek uit de 14e eeuw.
Secretum (Monaldi & Sorti), boek uit 2005.
Secretum (British Museum), kamer in het British Museum.